Europejska Liga Beach Soccera 2012 zainaugurowała 8 czerwca, a zakończyła się 26 sierpnia 2012. W Superfinale zwyciężyła Szwajcaria, uplasowując się przed Rosją oraz Włochami. W barażach o miejsca w dywizji A awans uzyskało pięć reprezentacji – Ukrainy, Białorusi, Holandii, Francji oraz Niemiec. Polska zajęła ostatecznie szóste miejsce w Dywizji A.

W Dywizji A znalazło się osiem najwyżej notowanych ekip w europejskim rankingu BSWW. Do Dywizji B trafiło 12 niżej notowanych zespołów. Rywalizacja w obu dywizjach została podzielona na trzy tury eliminacyjne i odbywała się w systemie kołowym, aby wyłonić dwanaście zespołów, które następnie awansowały do Superfinału (sześć najlepszych drużyn Dywizji A) oraz turnieju barażowego (ostatnia drużyna Dywizji A, cztery najlepszych drużyn Dywizji B oraz gospodarz rozgrywek). Turniej finałowy, czyli Superfinał oraz turniej barażowy, odbył się w dniach 23–26 sierpnia w Hadze.

Zespoły biorące udział w rozgrywkach 

Uwaga: Holandia jako gospodarz uzyskała awans do turnieju barażowego bez rozgrywania spotkań eliminacyjnych.

I tura eliminacyjna – 8–10 czerwca, Terracina, Włochy

Uczestnicy

Klasyfikacja końcowa

Dywizja A, Grupa A

Dywizja A, Grupa B

Dywizja B

Nagrody indywidualne 
MVP:  Paolo Palmacci
Król strzelców:  Paolo Palmacci (8 goli)
Najlepszy bramkarz:  Andriej Buchlickij

II tura eliminacyjna – 3–5 sierpnia 2012, Berlin, Niemcy

Uczestnicy

Klasyfikacja końcowa

Dywizja A

Dywizja B

Nagrody indywidualne 
MVP:  Dmitrij Sziszin
Król strzelców:  Dmitrij Sziszin (7 goli)
Najlepszy bramkarz:  Danila Ippolitow

III tura eliminacyjna – 17–19 sierpnia 2012, Torredembarra, Hiszpania

Uczestnicy

Klasyfikacja końcowa

Dywizja A

Dywizja B

Nagrody indywidualne 
MVP:  Oleg Zborowskij
Król strzelców:  Oleg Zborowskij (9 goli)
Najlepszy bramkarz:  Paulo Graça

Klasyfikacja łączna Dywizji A

Klasyfikacja łączna Dywizji B

Turniej finałowy – 23–26 sierpnia, Haga, Holandia

Dywizja A (Superfinał)

Grupa A

Grupa B

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa Dywizji A

Dywizja B (turniej barażowy)

Grupa A

Grupa B

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa Dywizji B

Zobacz też 
 beach soccer
 Europejska Liga Beach Soccera

Przypisy 

Europejska Liga Beach Soccera
2012 w piłce nożnej
2012 w Europie
Piłka nożna plażowa we Włoszech
Piłka nożna plażowa w Niemczech
Piłka nożna plażowa w Hiszpanii
Piłka nożna plażowa w Holandii